Quelldatei steht für:

 umgangssprachlich eine Datei, die Quelltext eines Computerprogramm enthält
 allgemein eine Datei, aus der eingefügte oder angeforderte Daten stammen und/oder zu der eine logische Verknüpfung existiert